Ivanovici este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Iosif Ivanovici (1845–1902), clarinetist, dirijor și compozitor român de muzici militare și muzică ușoară.
 Lisan Iurii Ivanovici (1874–1946), politician, primar și deputat român.
 Petre Ivanovici (1898–1936), aviator român.
 Constantin Ivanovici (n. 1947), deputat român.
 Andrei Ivanovici (n. 1968), pianist rus și român.
 Horia Ivanovici (n. 1974), jurnalist și realizator de emisiuni român.
 Petre Ivanovici (n. 1990), fotbalist român.

Vezi și
 Ivanov
 Ivanova